Este artigo documenta tornados, incluindo ondas de tornados que ocorreram no Brasil desde o século XX (por Unidade Federal). Em épocas antigas, a frequência desses eventos convectivos são desconhecidas. Gustnados também são documentados, apesar de serem fenômenos diferentes.

A frequência anual de tornados e tempestades severas são completamente desconhecidas, por causa da escassez de dados e estudos do tema, mas estima-se que entre 100-300 tornados ocorrem no Corredor de Tornados da América do Sul a cada ano, e muitos deles nunca foram reportados e/ou erroneamente classificados como vendavais, redemoinhos de terra (em landspouts), etc. 

Muitos eventos individuais de tornados em território brasileiro foram na verdade ondas de tornados (quando ocorrem mais de >6 tornados em um mesmo sistema convectivo). Eventos possíveis e/ou confirmados de ondas de tornados em território brasileiro ocorreram nos anos 1959, 1991, 2000, 2005, 2009, 2015 e 2016. Eventos fora do corredor de tornados sul-americano (Região Nordeste e Região Norte do Brasil) não são envolvidos no mesmo esquema encontrados nessa região e portanto são quase todos casos isolados.

Contrário a crença popular de que tornados não ocorrem no Brasil, a Bacia do Rio da Prata é estudada como uma das regiões de maiores atividades tornádicas e tempestades convectivas severas (downbursts extremos >150 km/h, chuva torrenciais, bow-echoes, derechoes, granizo grande >5 cm e tempestades de raios) do mundo.  Essa região inclui países como a Argentina, Centro-Sul da Bolívia, todo o Centro-Sul do Brasil, Uruguai e Paraguai.

O tornado mais extremo ocorrido no Hemisfério Sul ocorreu em San Justo, na Argentina. Foi um high-end F5 (oficialmente classificado em 2017), com duração extremamente curta e ventos estimados em mais de 500 km/h, resultando em total destruição da cidade e mais de 300 feridos e mais de 80 fatalidades. Ted Fujita classificou o evento como o "pior tornado" fora dos Estados Unidos. Outros dois possíveis F5, um classificado como F4 e o outro sem classificação oficial, afetaram Encarnácion e Villa Ciudad del America, respectivamente. Não se sabe onde está a maior frequência de ocorrências de tempestades supercelulares e tornados neste "corredor", mas a maioria dos estudos apontam para o Centro-Sul do Brasil, todo o Paraguai, Bolívia ou Centro-Sul da Argentina como sendo possíveis locais de maior risco para eventos significativos.

Nos estudos dos projetos internacionais RELAMPÁGO-CACTI, a região das Serras de Córdoba possuem as tempestades supercelulares mais profundas e densas de todo o planeta, com tempestades de granizo com tamanhos jamais vistas em qualquer lugar, mas que por alguma razão desconhecida, essas tempestades produzem poucos tornados.

Modelos como WRF e GFS (NOAA) são usados no mundo inteiro, incluindo no Brasil, para previsão de tempestades severas e/ou não-severas, tornados significativos, granizo grande e muitos outros eventos severos convectivos; com a ajuda de vários parâmetros meteorológicos. O Modelo WRF é exclusivamente licenciado pela MetSul Meteorologia e Sigma Meteorologia. O modelo GFS é encontrado abertamente e globalmente em vários sites meteorológicos, mais originalmente e oficialmente em Pivotal Weather.

Os únicos orgãos brasileiros atualmente responsáveis para alertas/emergências de tempestades severas, granizo e tornados são a Defesa Civil e PREVOTS.

De acordo com a base de dados da PREVOTS, há 220 relatos de tornados (incluindo tromba-d'águas) em todo território brasileiro entre junho de 2018 até o fim de maio de 2022.

Observações 

 Apesar da Escala Fujita Melhorada ser usada no Canadá e Estados Unidos, ela ainda não é usada em nenhum país da América do Sul.
 '~' indica que o número é estimado.

Classificação da Intensidade dos Tornados

Escala Fujita

Amapá

Lista de tornados em Amapá

Catálogo de Tornados em Amapá

Amazonas

Lista de tornados em Amazonas

Catálogo de tornados em Amazonas

Bahia

Lista de tornados em Bahia

Catálogo de tornados em Bahia

Ceará

Lista de tornados em Ceará

Catálogo de tornados em Ceará

Distrito Federal

Lista de tornados em Distrito Federal

Catálogo de tornados em Distrito Federal

Goiás

Lista de tornados em Goiás

Catálogo de tornados em Goiás

Maranhão

Lista de tornados em Maranhão

Catálogo de tornados em Maranhão

Mato Grosso

Lista de tornados em Mato Grosso

Catálogo de tornados em Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Lista de tornados em Mato Grosso do Sul

Catálogo de tornados em Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Lista de tornados em Minas Gerais

Catálogo de tornados em Minas Gerais

Pará

Lista de tornados em Pará

Catálogo de Tornados em Pará

Paraíba

Lista de tornados em Paraíba

Catálogo de tornados em Paraíba

Paraná

Lista de tornados em Paraná

Catálogo de tornados em Paraná

Pernambuco

Lista de tornados em Pernambuco

Catálogo de tornados em Pernambuco

Rio de Janeiro

Lista de tornados em Rio de Janeiro

Catálogo de tornados em Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Lista de tornados em Rio Grande do Norte

Catálogo de tornados em Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Lista de tornados em Rio Grande do Sul

Catálogo de tornados em Rio Grande do Sul

Rondônia

Lista de tornados em Rondônia

Catálogo de tornados em Rondônia

Santa Catarina

Lista de tornados em Santa Catarina

São Paulo

Lista de tornados em São Paulo

2008 
 16 de fevereiro - Um tornado F1 atingiu uma área rural perto de Tubarão, derrubou árvores e destruiu casas. Uma residência foi completamente destruída. Uma pessoa ficou ferida depois que a porta de sua casa foi arrancada pela força do vento.
 2 de março - Tromba d’água, com intensidade desconhecida, se formou próximo ao município de Governador Celso Ramos e foi até a praia de Canasvieiras em Florianópolis. https://www.nsctotal.com.br/noticias/tromba-dagua-e-registrada-em-santa-catarina
 20 de junho - Tornado atinge Correia Pinto, em Santa Catarina. Casas e escolas foram destelhadas e árvores foram arrancadas pela raíz. Cinco famílias ficaram desabrigadas, mas ninguém ficou ferido.
 31 de dezembro - Tornado atinge Urupema, Santa Catarina. https://www.nsctotal.com.br/noticias/confirmada-formacao-de-tornado-na-serra-de-sc

2009 
 27 de abril - Tromba d'água na Praia de Ipanema – Posto 8.
 7 de setembro - Plausível tornado em Victor Graeff, RS. Informações sobre danos são desconhecidas, mas se sabe que houve intensa destruição.
7 de setembro - Plausível tornado em Caiçara, RS.

Década de 2010

2010 

 7 de março - Tromba d'água em Barra Velha, Santa Catarina. https://www.nsctotal.com.br/noticias/tromba-dagua-e-registrada-em-barra-velha-no-litoral-norte-de-santa-catarina

2011 
24 de junho - Landspout em Mogi Mirim.

2012 
 2 de dezembro - Tornado atinge Ponte Alta, Santa Catarina. https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/03/municipio-de-ponte-alta-ainda-se-recupera-de-prejuizos-apos-tornado.html

2013 

 22 de setembro - Tornado F3 em Taquarituba, SP. Mais de 200 casas completamente destruídas.
 11 de novembro - Onda de mais de 3 plausíveis tornados de intensidades desconhecidas em São Joaquim, SC. A tempestade também causou um violento Downburst.

2014 

 30 de outubro - Tornado F0 destelhou casas e derrubou árvores em Urubici, SC.

2015 

 20 de abril - Tornado F3 no município de Xanxerê, SC. 115 casas foram totalmente destruídas, 221 casas foram parcialmente destruídas, 251 casas foram totalmente destelhadas e em outras 282 parcialmente. O tornado danificou severamente 9 prédios públicos, sendo 4 escolas, 1 posto de saúde, um ginásio municipal, um estádio municipal e 2 centros socioeducativos do município. Houve 1000 desabrigados, 4 fatalidades e 120 feridos.
 8 de dezembro - Tornado supercelular, de intensidade desconhecida, foi observado de uma aldeia indígena de São José do Xingu, MT.

2016 
 13 de Março - Tromba d'água observada na Praia de Atalaia, no município de Luís Correia, PI.
 5 de junho - Onda de múltiplos tornados e downbursts severos em vários distritos do estado de São Paulo.
 5 de junho - Tornado F2 em Jarinu, SP.

2017 

 25 de janeiro - Tromba d'água em Laguna, SC.

2019 

 14 de maio - Tornado de intensidade desconhecida em Alvorada, RS. Nenhum dano registrado.

Década de 2020

2020 
 2 de janeiro - Tromba-d'água na Praia de Ajuruteua. A tromba-d'água adentrou a faixa litorânea fazendo mesas e cadeiras serem levantadas e barracas serem destruídas.
 28 de janeiro - Plausível tornado em Ouro, SC. Houve destruição de vários galpões, e alguns deles foram parar em árvores. Pelos danos terem sidos muito limitados e o fato de um dos trabalhadores terem relatado uma espécie de "redemoinho" prova que a região foi atingida por um tornado.
 04 de março - Tromba d'água em Balneário Camboriú, SC.
 10 de junho - Tornado F2 em Descanso, Santa Catarina.
 11 de junho - Tornado em Caçador, SC. Confirmado pela Defesa Civil no S2iD. Não há imformações sobre a classificação. 
 14 de agosto - Tornado de longa duração em vários municípios de SC (Água Doce, Ibicaré e Tangará). Intensidade desconhecida, mas presuma-se um F2 ou F3. Trajetória do tornado foi traçada pelo grupo PREVOTS.
 14 de agosto - Tornado com intensidade entre F1-F2. R$1.000.000 de prejuízos em Treze Tílias, SC.
 14 de agosto - Tornado F2 em Irineópolis, SC. Destruição severa no município.

2021 

 10 de fevereiro - Tromba d'água registrada em Itapoá, SC.
 13 de fevereiro - Nuvem funil foi vista em Capivari, SP.
 17 de fevereiro - Tromba d'água vista em Iguape, litoral de SP.
 31 de maio - Tornado F2 em Campos Novos, SC.
 14 de setembro - Tornado severo, mas de classificação desconhecida, em Guatambu, SC.
 20 de setembro - Tornado em Seara, SC. Danos foram confirmados pela Defesa Civil.
 10 de outubro - Tornado F1 em Pirassununga na região Centro-Oeste de SP. Há a suspeita de que esse evento foi na verdade um Microburst muito severo.

2022 

 05 de janeiro - Tornado F1 em Timbó, SC. Destruição em casas e tombamento de caminhões que estavam estacionados.
 13 de abril - Tromba d'água em Penha, SC. 
30 de maio - Tornado F0 em Campo Alegre, SC.
 28 de junho - Tornado F1 em Concórdia, SC. Danos ligeiramente intensos foram confirmados.
 14 de outubro - Tornado F0 em Itá, SC. Muitos danos registrados. 
 6 de novembro - Tromba d'água em Florianópolis, SC.

2023 

 12 de janeiro - Tornado F0 não-supercelular em Santa Cecília, SC. Poucos danos relatados.
 13 de janeiro - Tornado F1 em Sangão e Jaguaruna, SC. Danos moderados foram registrados, incluindo o tombamento de um caminhão.
 15 de janeiro - Tromba d'agua em Guarapari, ES.
 18 de janeiro - Tornado landspout em Aral Moreira, MS. Previamente classificado como nuvem funil, mas o vórtex alcançou o solo sem o funil de condensação. 
 03 de março - Tornado atinge Campo Alegre, SC. Poucos danos relatados.

Ver também 

Tornado de vórtices múltiplos
Tornado de Indaiatuba de 2005
Tornados em Santa Catarina em 2015

Tornados